

Модесто — місто, штат Каліфорнія
 Модесто — селище, штат Іллінойс